Александр Петрович Данелюк (), известен под псевдонимами Эдмунд Стефаньский () и Александр Стефаньский (), также Александру Штефански (), 1897—1937) — революционер-интернационалист польско-украинского происхождения. Генеральный секретарь Коммунистической партии Румынии (1931—1936), деятель Исполнительного комитета Коммунистического интернационала.

Биография 
Рабочий. Член РСДРП с 1915 года, большевик. В годы Первой мировой войны эвакуировался в центральную Россию. Участник Гражданской войны. В 1919 году вернулся в Польшу. Член Коммунистической партии Польши с 1919 года. Член обкома Коммунистической партии Польши Домбровского угольного бассейна в 1920—1923 годах. Член ЦК Коммунистической партии Польши в 1923—1924 и 1925—1929 годах. Член Политбюро ЦК Коммунистической партии Польши в 1923—1924 годах. Член Секретариата ЦК Коммунистической партии Польши в 1925—1927 годах. В 1929 году исключён из руководства Коммунистической партии Польши по обвинению в правом уклоне. В 1929—1931 годах — сотрудник аппарата Коминтерна. В 1931 году направлен Исполнительным комитетом Коммунистического интернационала возглавить Коммунистическую партию Румынии (КПР). В 1931—1933 годах руководил Загранбюро ЦК Коммунистической партии Румынии в Берлине, в 1933—1936 годах — в СССР. В 1936 году снят с поста Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Румынии. В феврале 1937 года репрессирован. Реабилитирован посмертно в 1955 году.

Литература 
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego t. 1, Warszawa 1978.
Adrian Cioroianu, Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc, Editura Curtea Veche, Bucharest, 2005. 
Ferenc Fehér, Andrew Arato, Crisis and Reform in Eastern Europe, Transaction Publishers, Piscataway, 1989. 
Vladimir Tismăneanu, Stalinism pentru eternitate, Polirom, Iași, 2005  (translation of Stalinism for All Seasons: A Political History of Romanian Communism, University of California Press, Berkeley, 2003, )

Ссылки 
 Стефанский Эдмунд Станиславович 
 Secretari generali straini in fruntea PCdR, 7 iunie 2005, Jurnalul Național
 Alexander Danieliuk-Stefanski

Революционеры России
Революционеры Румынии
Революционеры Польши
Члены РСДРП
Большевики
Участники Гражданской войны в России (красные)
Члены ЦК Коммунистической партии Польши
Деятели Коминтерна
Секретари ЦК РКП
Генеральные секретари Румынской коммунистической партии
Расстрелянные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1937 году
Руководители партийных органов, репрессированные в СССР
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании